A Liberation egy 1989-es reggae album  Bunny Wailer-től.

Számok

"Rise and Shine"
"Liberation"
"Botha the Mosquito"
"Want to Come Home"
"Ready When You Ready"
"Didn't You Know"
"Dash Wey the Vial"
"Bald Head Jesus"
"Food"
"Serious Thing"

Reggae-albumok
Bunny Wailer-albumok
1989 nagylemezei